Lésigny, commune française de Seine-et-Marne
 Lésigny, commune française de la Vienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France